Вла́сова — женская форма русский фамилии , а также топоним.

Известные носители  Власова, Александра Григорьевна (1901—1974) —  советский деятель здравоохранения, врач-хирург, акушерка, заслуженный врач РСФСР.
 
 Власова, Вероника Валериевна (род. 1966) — российский врач, депутат Государственной думы VIII созыва.
 Власова, Евгения Александровна (Поплавская; род. 1978) — украинская певица, модель.
 Власова, Зоя Алексеевна (1910—1991) — Герой Социалистического Труда, доярка. 
 Власова, Ирина Владимировна (1935—2014) — советский и российский историк.
 Власова, Клара Филипповна (1926—2022) — живописец, заслуженный художник России (2016).
 Власова, Любовь Ивановна (род. 1949) — советская сельхозработница, депутат Верховного Совета СССР.
 Власова, Людмила Иосифовна (род. 1942) — балерина, солистка Большого театра, актриса.
 Власова, Мария Николаевна (1925—2008) — советский и российский историк, депутат Верховного совета СССР.
 Власова, Наталия Валериевна (род. 1978) — российская певица, музыкант, композитор, автор текстов песен.
 
 Власова, Олеся Юрьевна (род. 1974) — украинская актриса, телеведущая.
 
 Власова, Раиса Ивановна (1919—2003) — советский и российский искусствовед.
 Власова, Серафима Константиновна (1901—1972) — советская писательница.
 
 Власова, Элеонора Евгеньевна (1931—2014) — советская и российская балерина и педагог.

Топоним 
 Власова — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.
 Власова — деревня в Бердюжском районе Тюменской области.